Uncharted: Golden Abyss, в России была издана под названием «Uncharted: Золотая бездна» — четвёртая игра из серии Uncharted, а также первая из серии для портативной консоли PlayStation Vita. Она разработана студией SCE Bend Studio под контролем Naughty Dog. Игра появилась одновременно с выходом в продажу PlayStation Vita. Действие разворачивается до событий Uncharted: Drake’s Fortune — первой игры серии Uncharted. Игра является полноценным приквелом серии Uncharted. Игра вышла 17 декабря 2011 в Японии, а 22 февраля 2012 — в Северной Америке и Европе.

Сюжет 
Главным героем игры является искатель приключений Нейтан Дрейк, который попадает в очередную передрягу. В его нелёгком пути ему помогают новые персонажи.

В предыстории игры Данте предлагает Нейту получить очень много денег, и помимо этого, показать то, за что реально получить эти деньги. В результате Нейт все же соглашается, несмотря на то, что Данте волнуют именно деньги.

Сюжет начинается у Врат Ада, ведущих к затерянному городу. Данте, стоящий около них, приказывает своему бойцу убить Нейтана. Нейт следует наверх, по-тихому уничтожая врагов. Когда он забирается на второй ярус построек, в него стреляет один из бойцов Данте из РПГ-7. Нейт падает и игра начинается за две недели до этого…

Данте вместе с Дрейком прибывают в джунгли Панамы. Видя, что впереди дорога закрыта сеткой, Данте решает обойти препятствие по пересечённой местности. По пути он рассказывает Дрейку про раскопки какого-то археолога, который пытался найти затерянный город Квивиру. Он случайно оговорился о генерале Гуэрро, который устроил революцию в Панаме из-за раскопок. Сразу после этого, подойдя к заброшенному карьерному грузовику, в них стреляют неизвестные. Нейт убирает их, спрашивая что это за люди. Данте ещё раз оговорился о Гуэрро, но уже отвертелся от Нейта, сказав ему, что он уже давно забыл про эту местность.
Данте и Нейт приходят к месту раскопок. Их встречает Мариса Чейз — археолог, спутница Данте.
Неожиданно Данте кто-то позвонил и он спешно ушёл. Мариса рассказывает о этих раскопках Нейту. Она показывает ему свой амулет, который ей подарил её дедушка-археолог.
Осмотрев все, в далеке Нейт услышал стрельбу. К его несчастью, люди Гуэрро оказались совсем близко с желанием убить искателя. После перестрелки Нейт и Чейз быстро покидают раскопки.
Добежав обратно к месту начала, Чейз обнаруживает, что джип Данте пропал. Она предлагает Дрейку подвезти его. В результате, они спускаются вниз, где их уже поджидали люди Гуэрро вместе с их командиром и Данте.
После непродолжительного диалога, Нейт бьёт бойцов, но Гуэрро оглушает его своим пистолетом ударом по голове.

Дрейк приходит в сознание в горящем здании без экипировки. Подойдя к решётке он слышит голос Чейз, которая зовёт его к себе. Нейт выбирается из горящего здания и в недовольстве разговаривает с Чейз. Видя, что приближается охрана, он оглушает одного из людей Гуэрро и отбирает у него пистолет. Чейз видела, как Гуэрро забрал к себе Данте. Нейт идёт к нему на помощь.
Но впоследствии он видит, что все это время Данте фактически работал на революционера. После долгой беготни по трущобам, Чейз снова попадает в передрягу. Нейт спасает её, и они бегут к разрушенному помосту, где их встречает Данте. Он приказывает Дрейку выбросить пистолет. Начинается диалог, но в порыве ярости Чейз толкает Данте в поток воды и он уплывает в неизвестном направлении.
Нейт и Чейз убегают от людей Гуэрро без оружия, но долго это не продолжается — как только они приближаются к обрыву, их догоняет Гуэрро с бойцами.
Нейт вступает в диалог с ним, отбирает ранец Чейз вместе с амулетом и толкает её в воду. Нейт вновь применяет тактику удара ранцем и сам прыгает в воду. Водой его сносит вниз по течению.
Он выбирается на равнине и на него, плача, кидается Чейз. Дрейк её успокаивает, показывая, что он всё-таки забрал амулет с собой.

Нейт и Чейз приходят в хранилище всех сокровищ и артефактов, которые нашёл Винсент Перес — дедушка Чейз. Она рассказывает ему про Храм Семи Братьев и Брата Маркоса, куда они потом отправляются.

Они прибывают к карьеру, в котором происходят раскопки. Рядом Чейз обнаружила пикап её деда, что наводит её на мысль, что он может быть там. Спустившись вниз, Нейт собирает угольные копии химер, которые являются ключом к двери к Храму и гробнице Маркоса. Там, конечно же, не без людей Гуэрро. Перестреляв всех, Нейт и Чейз поднимаются на уступ и осматривают площадку со статуями Братьев. Переставив каждого на своё положение, дверь в гробницу открывается. Чейз спускается вниз и от увиденного вскрикивает. Нейт немедленно спускается туда же и прибегает к ней. На его глазах предстаёт тело погибшего Винсента Переса. Чейз просит уйти Нейта, чтобы тот самостоятельно нашёл гробницу Маркоса. Немного пройдя вперёд, Нейт обнаруживает гробницу, открывает её и вытаскивает оттуда меч Маркоса. Он снимает угольные копии и спешит обратно к Чейз, но его застаёт Данте с пистолетом. Сзади заходит Гуэрро и в переполохе он толкает Данте вниз к Дрейку. Генерал пленит Чейз и приказывает отдать ему меч, иначе он убьёт девушку. Нейт кидает меч и защищается от армии Гуэрро. Чуть позже Данте приходит в себя и просит прощение у Нейта, понимая, что одному из западни ему не выбраться. Вскоре, они выбираются из заминированного карьера людьми Гуэрро, и Нейт слышит крик Чейз, но он не успевает — грузовики уезжают. Данте начал оскорблять девушку, но Дрейк стал защищать её достоинство. В результате, Данте разорвал контракт с Дрейком и в одиночку пошёл спасать Чейз.

После всего, Нейт просит помощи у своего давнего друга Салли, который по его мнению сможет помочь найти Чейз. Салли не отказывает и идёт на встречу искателю. Они отправляются в джунгли через реки, в поисках Храма Змей, карта которого была изображена на мече Маркоса. Через руины они пробираются к Храму Змей и вскоре оказываются на самой высокой его точке, откуда показываются Врата Богов. Спускаясь обратно, на последнем ярусе один из бойцов перерезает верёвку и оба героя падают.
По тропическим лесам, передвигаясь, Нейт и Салли все ближе к своей цели. Салли, увидев вертолёт Данте, послал Нейта искать путь самостоятельно, в то время, как он будет пытаться «украсть вертушку».

Дрейк оказывается на том же месте, откуда и начинался пролог игры. Нейт падает и снова забирается на второй ярус. Постепенно он попадает во Врата Богов.

Зайдя туда, он обнаруживает Чейз и спешит спасти её. Перестреляв всех бойцов Гуэрро и Данте, Нейт находит Чейз и она показывает ему каменную дверь, ведущую в затерянный город. Нейт открывает её с помощью амулета Чейз. Они спускаются к озеру Призраков и садятся в лодку в поисках трона Эстебана. Прибывая туда, оба героя поражаются зрелищем — на стенах золотые самородки и рудники, так называемой Маркосом Золотой Бездной. Это и был затерянный город Квивира. Нейт обнаруживает трон Эстебана и исследует его. Он хочет унести как больше золота, но неожиданно в ранце Чейз начинает трещать счётчик Гейгера. Она понимает. что его специально подложили туда.
По лестнице поднимается Данте, хлопающий в ладоши. Он забирает счётчик Гейгера у Нейта и выкидывает испанский меч, который Нейт вынул из тела Эстебана. Он знал про радиацию, и даже после этого он все равно хочет распродать это золото. Нейт после диалога выхватывает пистолет у Данте и застреливает бойца, сопровождавшего его. Начинается драка.
После драки Нейт говорит уходить Данте, пока пещера не взорвалась от мин Гуэрро. Тот отказывается, всячески вслед унижая Дрейка. Нейт и Чейз уходят из Квивиры.

Выйдя, Нейт хочет нажать на кнопку активации мин, но боится этого сделать. Злость Чейз сделала это за Дрейка. Они убегают, попутно расчищая путь от врагов.
В самом конце пещеры, около Врат Богов, в одну из колонн из РПГ-7 стреляет Гуэрро. Этой колонной прижимает Чейз и она не может выбраться. Нейт по уступам пробирается к Гуэрро. Снова начинается драка. Впоследствии Гуэрро кидается на Нейта, но тот его кувырком швыряет на горящий мост. Мост рушится и Гуэрро падает в пропасть. Дрейк спешит помочь Чейз. Отодвинув колонну, они выбираются из постепенно разрушаемой пещеры. Они оказываются в тупике, но наверху показывается Салли, который кидает верёвку вниз.

Начинается диалог с Салли. Потом к Чейз подходит Нейт. Он говорит ей, что она сможет переписать историю, как это хотел сделать её дед. Она, соглашаясь с мнением Маркоса, выкидывает свой амулет. Чейз поскальзывается, но Дрейк её вовремя хватает. на фоне закатного солнца они хотят поцеловаться, но их перебивает Салли. Он рассказывает Чейз свою историю про Буэнос-Айрес. Нейт дополняет её своим афоризмом и начинаются титры.

Персонажи 
 Натан «Нейт» Дрейк — охотник за сокровищами, главный протагонист игры.
 Джейсон Данте — в начале игры друг Нейта. Вскоре становится второстепенным антагонистом игры.
 Виктор «Салли» Саливан — старый друг и наставник Нейта и Данте. Нейт его вызвал, чтоб помочь спасти Чейз. В конце игры спасает Марису и Нейта.
 Роберто «Эль-Хенераль» Гуэрро — революционер, наркоторговец и похититель. Главный антагонист игры. Был у власти в Панаме. Устроил Революцию из-за раскопок, после своего свержения, чтобы снова оказаться у власти. Имел собственную революционную армию, которую в конце-концов разбили наёмники Данте. Искал золото Квивиры, чтоб спонсировать армию а также ценные вещи в джунглях Панамы.
 Мариса Чейз
 Винсент Перес

Возможности 
В игре задействовано много возможностей PS Vita. Например, лазая по лиане, игрок может пользоваться задней тач-панелью, просто «перелистывая» пальцами вверх вниз. В игре реализована поддержка сенсорных возможностей консоли.

Игровой процесс 
Uncharted: Golden Abyss - это приключенческий экшн от третьего лица с элементами платформеров и головоломок. Игрок управляет главным героем серии Uncharted Нейтаном Дрейком. Проходя серию линейных уровней, Натан исследует разнообразные среды, включая джунгли, руины храмов, пещеры и лагеря. Некоторые уровни включают несколько путей прохождения и скрытые области со спрятанными сокровищами. В некоторых миссиях Нейтан плавает по водоемам и гребет на каноэ по реке. В бою можно использовать скрытные тейкдауны и вести огонь от третьего лица по группам врагов. Стрельба может производиться как с точным прицелом, так и со стрельбой вслепую. Можно подбирать и использовать различное оружие, включая пистолеты, пулеметы, дробовики, гранатометы и гранаты.

В элементах управления игры используется комбинация традиционных команд джойстика и кнопок, а также функций управления движением и сенсорного управления PlayStation Vita. Нацеливание оружия происходит с помощью джойстика, а выполнение рукопашных атак происходит с помощью смахивания по сенсорному экрану. Некоторые сцены ближнего боя разыгрываются в стиле Quick Time Event.

Критика 
На сайте-агрегаторе Metacritic игра оценивается на 80 из 100 баллов, основываясь на 80 обзорах. Энтони Северино с сайта playstationlifestyle.net написал: «Игра незаменима для всех, кто собирается купить PlayStation Vita. Она показывает, на что способен этот маленький портативный компьютер с большой мощностью, от графики до элементов управления и сенсорных функций, специфичных для Vita — это действительно потрясающе». Дэйл Норт из Destructoid поставил 9,5 из 10 баллов и сказал: «Приготовьтесь удивиться портативной видеоигре». Дастин Чадвэл из Gaming-age.net поставил оценнку А- и прокомментировал: «Я действительно впечатлен тем, насколько хорошо реализована Uncharted: Golden Abyss для портативных устройств. Я немного скептически относился к тому, насколько хорошо получится перевести серию на маленький экран, но я обнаружил, что мне действительно нравится эта игра. Игровой процесс от третьего лица чрезвычайно силен, и боевая и исследовательская механика развита лучше, чем в Uncharted 3». Джош Виртанен из Cheat Code Central утверждает, что «действительно важно здесь то, что Golden Abyss ощущается как игра серии Uncharted. Если у вас уже есть Vita, вы должны поиграть в эту игру прямо сейчас. Она выглядит и звучит фантастически». Джонни Вито из PlayStation Universe поставил 9,5 из 10 баллов и сказал: «Это отличный опыт от начала до конца с драматическими моментами, ловкими боями и тщательно продуманной игровой платформой. Обилие коллекционных предметов и потрясающая открытая среда в некоторой степени компенсируют отсутствие многопользовательской составляющей». Алан Первис из Pocketgamer высоко оценил игру и написал: «Титул Triple-A, который вы можете носить в кармане, мобильные игры не могут быть лучше этого».

Разработка 
Uncharted: Golden Abyss была разработана Bend Studio, дочерней студией Sony Computer Entertainment, нaиболее известной созданием серии игр Syphon Filter.

Примечания 

Компьютерные игры 2012 года
Action-adventure
Шутеры от третьего лица
Игры только для PlayStation Vita
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры, изданные Sony Interactive Entertainment
Приквелы компьютерных игр
Платформеры
Uncharted